Juri Biordi – calciatore sammarinese
 Ubaldo Biordi – politico sammarinese
 Ygor Biordi – cestista sammarinese